Bilowitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bílovice nad Svitavou, ort, Södra Mähren, 
 Bílovice, ort, Zlín, Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar